Krick ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Krick (1910–1982), US-amerikanischer Kanute
 Irving P. Krick (1906–1996), US-amerikanischer Meteorologe
 Manfred Krick (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Margret Krick (1926–2016), deutsche Verlegerin und Unternehmerin
 Peter Krick (* 1944), deutscher Eiskunstläufer und Sportfunktionär
 Robert Krick (1922–2017), deutscher Verleger
 Tobias Krick (* 1998), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Kricks Mill, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Crick